Whiplash — американская трэш /спид-метал группа; основана в 1983 году.
 Whiplash — сингл трэш-метал группы Metallica (1984).
 «Одержимость» () — музыкальная психологическая драма американского режиссёра Дэмьена Шазелла, 2014.